Астасинга има више значења:

 Општина Астасинга (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Астасинга (Астасинга, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику